

Chimica 
 Ta – simbolo chimico del tantalio

Codici 
 TA – codice vettore IATA di TACA
 ta – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tamil
 TA – codice ISO 3166-2:CL della regione di Tarapacá (Cile)
 TA – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Tarrafal (Capo Verde)
 TA – codice ISO 3166-2:DJ della regione di Tagiura (Gibuti)
 TA – codice ISO 3166-2:IE della contea di Tipperary (Repubblica d'Irlanda)
 TA – codice ISO 3166-2:IL del distretto di Tel Aviv (Israele)
 TA – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Taranto (Italia)
 TA – codice ISO 3166-2:LT della contea di Tauragė (Lituania)
 TA – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Talsi (Lettonia)
 TA – codice ISO 3166-2:MD del distretto di Taraclia (Moldavia)
 TA – codice ISO 3166-2:NG di Taraba (Nigeria)
 TA – codice ISO 3166-2:RU del Tatarstan (Russia)
 TA – codice ISO 3166-2:SH di Tristan da Cunha (Sant'Elena)
 TA – codice ISO 3166-2:SK della regione di Trnava (Slovacchia)
 TA – codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Tacuarembó (Uruguay)
 TA – codice ISO 3166-2:YE del governatorato di Ta'izz (Yemen)

Alfabeto 
 Tāʾ – lettera dell'alfabeto arabo
 Ṭāʾ – lettera dell'alfabeto arabo
 Ta – kana giapponese

Altro 
 Ta – municipalità del Distretto Mortlocks, di Chuuk, uno degli Stati Federati di Micronesia
 TA – simbolo del teraampere
 TA – sigla di etichettatura tessile della fibra triacetato di cellulosa
 TA – in elettrotecnica, sigla di trasformatore amperometrico
 TA – targa automobilistica di Tamsweg (Austria)
 TA – vecchia targa automobilistica di Tábor (Repubblica Ceca)
 TA – targa automobilistica di Trnava (Slovacchia)
 TA – in fotografia la sigla significa "Tutta Apertura" e indica la massima apertura del diaframma

Altri progetti